È stata la prima edizione del torneo.

In finale Natela Dzalamidze / Kaja Juvan hanno sconfitto Katarzyna Piter / Mayar Sherif con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Viktória Kužmová /  Alicja Rosolska (primo turno)
  Aleksandra Krunić /  Lidzija Marozava (primo turno)

  Lara Arruabarrena /  Andreea Mitu (primo turno)
  Oksana Kalašnikova /  Tereza Mihalíková (primo turno)

Wildcard 

  Ana Bogdan /  Jaqueline Cristian (quarti di finale)

<li>  Miriam Bulgaru /  Irina Fetecău (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Winners Open 2021